Steinreute ist der Name folgender Orte:

 Steinreute (Abtsgmünd), Weiler im Gemeindeteil Hohenstadt der Gemeinde Abtsgmünd im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Steinreute (Gschwend), Hof im Gemeindeteil Frickenhofen der Gemeinde Gschwend im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Steinreute (Hardt), Hof in der Gemeinde Hardt im Landkreis Rottweil in Baden-Württemberg